

Cinema 
 Komsomol'sk – film del 1938 diretto da Sergej Apollinarievič Gerasimov

Geografia 
 Komsomol'sk – città della Russia dell'Oblast' di Ivanovo
 Komsomol'sk – cittadina della oblast' di Kemerovo
 Komsomol'sk: – località rurale della Baschiria
 Komsomol'sk-na-Amure – città dell'estremo oriente russo, presso la foce dell'Amur
 Komsomol'sk – città della oblast' di Poltava, Ucraina

Pagine correlate 

Komsomol
Komsomolec
Komsomol'skaja
Komsomol'skij